Bar Āftāb kan syfta på följande platser:

Iran 

 Bar Āftāb Chāh Seyyed Moḩammad, ort, Lorestan, 
 Manţaqeh-ye Galleh Dār, stamområde, Chahar Mahal och Bakhtiari, 

Robotskapade Iranförgreningar